Бирюков, Борис Николаевич:

 Бирюков, Борис Николаевич (1918—1995) — Герой Советского Союза.
 Бирюков, Борис Николаевич (1927—2013) — советский и украинский учёный.